Ла-Салл (округ, Іллінойс)
Ла-Салл (округ, Луїзіана)
Ла-Салл (округ, Техас)